Boom és un municipi belga de la província d'Anvers a la regió de Flandes. Limita al nord-oest amb Niel, al nord-est amb Rumst, al sud-oest amb Puurs i al sud-oest amb Willebroek.

Evolució de la població

Segle

Segle XX (fins a 1976)

1977 ençà

Agermanaments 
  Ayamonte

Vegeu també 
 Tomorrowland

Municipis de la Província d'Anvers